André Gaudette (1947- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bill Gaudette (1981-), joueur américain de soccer ;
 Marcel Gaudette (1939-), journaliste québécois ;
 Maxim Gaudette (1974-), acteur québécois ;

Noms composés 
 Roxanne Gaudette-Loiseau (1988-), actrice québécoise.

Patronyme québécois
Patronyme français